Флорены (Флорень):
 Флорены — село в Новоаненском районе Молдавии
 Флорены — село в Унгенском районе Молдавии